

Codici 
 BML – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Municipal, Berlin (New Hampshire), Stati Uniti

Altro
Biblioteca Medicea Laurenziana